Է, է (е, ) — сьома літера вірменської абетки. 

Позначає звук /ɛ:/. 

Числове значення — 7. 

В Юнікоді має такі коди: U+0537 для Է, U+0567 для է. В інших типах кодування відсутня.